Хемуньо ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила.  Занимает площадь 17 км². Население — 166 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 15 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы
Населённые пункты Авилы